Шенѐр Хюсеѝн Ремзѝ (роден на 18 август 1976 г.) е български футболист от турски произход. От лятото на 2010 г. е играч на ПФК Лудогорец 1945 (Разград). След като изиграва за Лудогорец 23 мача с 2 отбелязани гола в края на 2011 г. приключва с професионалния футбол и от 2012 г. преминава във ФК Кубрат. Играе на поста полузащитник. Висок е 180 см и тежи 80 кг.

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Профил на transfermarkt.co.uk

Български футболисти
Футболисти на Шумен
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на Дунав (Русе)
Футболисти на Черноморец (Бургас)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Нафтекс (Бургас)
Футболисти на Лудогорец (Разград)
Българи от турски произход
Родени в Разград